Max Allihn ist der Name folgender Personen:

* Max Allihn (Pseudonym Fritz Anders; 1841–1910), deutscher Schriftsteller und Pastor
 Max Allihn (Architekt) (1848–??), deutscher Architekt